La denominación «Ciudad Vieja» puede referirse a:

  la Ciudad Vieja de Bakú: centro histórico de la ciudad de Bakú, capital de Azerbaiyán.
  la Ciudad Vieja de Guayaquil: antiguo nombre colonial dado al área más antigua de la ciudad de Guayaquil, Ecuador
  la Ciudad Vieja de El Salvador: nombre dado a los restos arqueológicos del intento de un segundo asentamiento de la villa de San Salvador en El Salvador en el siglo XVI.
  la Ciudad Vieja de Edimburgo: nombre con el que se conoce al casco antiguo de Edimburgo, Escocia.
  la Ciudad Vieja de Bratislava: es el centro histórico y uno de los barrios de Bratislava, Eslovaquia.
  la Ciudad Vieja de Guatemala: municipio del departamento de Sacatepéquez en Guatemala. 
  la Ciudad Vieja de Jerusalén: es el nombre con el que se conoce al área más antigua de Jerusalén (hoy Israel) y que, hasta la década de 1860, constituía la ciudad entera.
  la Ciudad Vieja de Praga: nombre dado a un barrio de Praga en República Checa, donde se ubicaron los primeros asentamientos de la ciudad.
  la Ciudad Vieja de Damasco: centro histórico de Damasco, capital de Siria y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
  la Ciudad Vieja de Montevideo: nombre dado al casco antiguo de la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay.